Шинково — название нескольких населённых пунктов:
 Шинково — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Шинково — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Шинково — деревня в Сенненском районе Витебской области.